Sadhya puede hacer referencia a:
 Sadhya, tradicional banquete de Kerala, India, con numerosos platos.
 Sadhya, seres celestiales en la mitología hindú.